Neculce se poate referi la:

Persoane 
 Io(a)n Neculce (1672  1745), un cronicar moldovean
 Elisabeta Neculce-Carțiș (1923, București  1998, București), o soprană română

Geografie 
 Ion Neculce, Iași, o localitate în județul Iași, Moldova, România
 Neculele, sat în județul Vrancea

Vezi și 
 Nicolae (nume)

Nume de familie românești